Рощинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым 
 Рощинское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Новгородская область 
 Рощинское сельское поселение — входит в Валдайский район

Омская область 
 Рощинское сельское поселение — входит в Горьковский район

Челябинская область 
 Рощинское сельское поселение — входит в Сосновский район